Савченко Андрій Володимирович:

 Савченко Андрій Володимирович (футболіст) — український футболіст
 Савченко Андрій Володимирович (юрист) — український правник

Див. також 
 Савченко

Сторінки зі списками однофамільців-тезок